Il doppio del torneo di tennis Open Gaz de France 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Andrea Strnadová che hanno battuto in finale Jo Durie e Catherine Suire 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Andrea Strnadová (campioni)
 Conchita Martínez /  Radka Zrubáková (primo turno)

 Isabelle Demongeot /  Julie Halard (primo turno)
 Nicole Jagerman /  Wiltrud Probst (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 1993